Santo Tirso peut désigner :
au Portugal :
Santo Tirso, cité et municipalité située dans le district de Porto et la région Nord ;
Santo Tirso, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Santo Tirso ci-dessus ;
Santo Tirso de Prazins, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord.